Птеросаур из Минесоте () је наводно криптид из Минесоте (САД).

Опис криптида 
Описује се као биће налик на птеросаура. Има кожната крила распона налик крилима код шишмиша, црну-тамносмеђу кожу без длака, има танак и кратак врат, дуг кљун са ситним зубима, кријесту на глави која има облик сличну рогу, и мале кратке ноге. Ово биће се гнијезди у пећинама и храни се рибама.

Хронологија сусрета са овим бићем и виђења 
 1995. је ово биће први пут виђено на југозападу Минесоте;
 У новембру 2014. је ово биће поново виђено.

Види још 
 Живи диносаури
 Криптoзooлoшки гмизaвци и вoдoзeмци

Спољашње везе 
 http://www.livepterosaur.com/LP_Blog/archives/6932
 http://livedinopedia.wikia.com/wiki/Minnesota_Pterosaur

Криптозоологија
Живи диносауруси